Hacıhasan (Alaplı), een dorp in het Turkse district Alaplı
 Hacıhasan (Alucra), een dorp in het Turkse district Alucra
 Hacıhasan (Gölbaşı), een dorp in het Turkse district Gölbaşı
 Hacıhasan (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Hacıhasan (Karataş), een dorp in het Turkse district Karataş
 Hacıhasan (Kızıltepe), een dorp in het Turkse district Kızıltepe
 Hacıhasan (Ödemiş), een dorp in het Turkse district Ödemiş